Franz Ferdinand Ludwig Palatz (* 18. Juli 1896 in Hamburg, 1945 verschollen in Ostpreußen) war ein deutscher Komponist im Schach und Leiter des Problemteils der Deutschen Schachblätter.

Palatz hat mehr als 500 Schachaufgaben komponiert, vorwiegend Zwei- und Mehrzüger. Für viele davon erhielt er einen Preis. Er beschäftigte sich aber auch mit Hilfsmatts, selten mit Studien.

Lösung:
1. Db3–b2 Ka5–a4
2.  Lg2–c6+ Ka4–a5
3. Db2–b5 matt

1. … Ka5–a6
2. Db2–b4 Ka6–a7
3. Db4–b7 matt Echo

Veröffentlichungen 
 Doppelwendige Grimshaws, Deutsches Wochenschach 1918 S. 121
 Antiturton, Zepler und die Antiform, Deutsches Wochenschach 1923 S. 77
 Klassifizierung der Zugwechselaufgaben, Deutsches Wochenschach 1925 S. 41
 Zwei-Königsproblem, Deutsches Wochenschach 1925 S. 57
 Antiform, Berlin 1929 (zusammen mit Alfred Mongredien)
 Miniatures Stratègiques, Paris 1935
 Der neue Zweizüger, Prag 1943

Weblink

Einzelnachweise 

Schachkomponist
Deutscher
Geboren 1896
Gestorben im 20. Jahrhundert
Mann